Alfons Pons Ezquerra, més conegut com a Sito Pons (Barcelona, 9 de novembre de 1959), és un expilot de motociclisme català, dues vegades campió del món en la categoria de 250cc ( i ), havent estat el primer català a guanyar el Mundial en aquesta cilindrada. Durant la seva carrera guanyà un total de 15 Grans Premis.

Trajectòria esportiva 

Des de ben petit mostrà afició per les motos, aconseguint la primera als tretze anys. El 1977 debutà en competicions tot i que no tingué sort. El 1979 aconseguí tornar de nou a la competició, en la Copa Streaker, competició reservada a pilots júnior que guanyà per davant de Carles Cardús.

El 1980 debutà en el Campionat Mundial de Motociclisme en la categoria de 500 cc, sense aconseguir cap podi. L'any següent, però, canvià a la categoria de 250 cc, en la qual aconseguí acabar en tercera posició en una de les curses del mundial l'any 1982. El 1984 aconseguí guanyar la seva primera cursa en aquesta categoria, el .

Després d'una temporada als 500cc, la  retornà a l'anterior cilindrada veient que els èxits no l'acompanyaven, fitxant per la marca Honda. Aquell any, guanyà el Campionat estatal de 250cc i fou segon al Mundial. Després d'un tercer lloc final el , el 1988 aconseguí la victòria final amb un total de 4 curses guanyades en la temporada, després d'una emocionant lluita pel títol amb el també català Joan Garriga. El 1989 aconseguí renovar el títol mundial, amb cinc victòries parcials.

El 1990 li fou concedit el Premi Príncep d'Astúries dels Esports per la seva excepcional trajectòria esportiva, i per la seva especial campanya en favor de la seguretat viària i en contra de les drogues. Aquell mateix any decidí canviar de categoria i cilindrada, retornant als 500 cc, retirant-se l'any següent de la competició.

L'equip Pons Racing 
Un cop retirat, el  decidí crear el seu propi equip per participar en el Mundial de Motociclisme. L'anomenà Honda-Pons Racing i durant anys fitxà pilots de primer nivell, com ara Àlex Crivillé, Loris Capirossi, Alex Barros, Max Biaggi o Troy Bayliss.

El , l'equip no pogué continuar per falta de patrocinador. Finalment, la  tornà a inscriure un equip al Mundial de motociclisme, en categoria Moto2, aquest cop integrat pels pilots Sergio Gadea i el seu fill Axel Pons.

Pons muntà també un equip de competició d'automobilisme, amb seu a Catalunya, amb el qual guanyà l'edició de 2004 de les World Series by Renault amb Heikki Kovalainen com a pilot.

Resultats al Mundial de motociclisme

Curses per any

Referències 

Bibliografia

Enllaços externs 

  
 Perfil de Sito Pons a MotoGP.com 
 Vídeo sobre el seu primer títol mundial, emès per TV3 el 22-9-1988 
 Imatge de Pons amb l'Honda 250cc el 1986 

Campions d'Espanya de motociclisme de velocitat
Pilots de Bultaco
Premis Príncep d'Astúries dels Esports
Campions del món de motociclisme de velocitat catalans del sud
Campions del món de motociclisme de velocitat de 250cc
Guanyadors de Grans Premis de velocitat catalans del sud
Pilots de motociclisme barcelonins